Flörsheim ist der Name
 der Stadt Flörsheim am Main im Main-Taunus-Kreis in Hessen
 eines Teils der Gemeinde Flörsheim-Dalsheim (Nieder-Flörsheim) im Landkreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz
 der Gemeinde Ober-Flörsheim im Landkreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz

Flörsheim ist der Familienname folgender Personen:
 Daniela Flörsheim (* 1953), deutsche Künstlerin
 Meyer Amschel Flörsheim (vor 1755–nach 1783), deutscher Kaufmann

Siehe auch:
 Flersheim, Adelsgeschlecht
 Floersheimer, deutsch-jüdische Bankiersfamilie